Bartul (Berto) Dragičević (Međugorje, 7. svibnja 1910. – Toronto, 15. veljače 1990.) hercegovački je franjevac. Od 1940. do 1943. bio je župnik u Rakitnu, a od 1942. do 1945. pripadnik oružanih snaga NDH.

Životopis 
Rođen je 1910. u Međugorju. Do izbijanja Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj bio je župnik u Rakitnom u Hercegovini. Izbijanjem rata organizira seosku stražu.
Okončanjem rata bježi prvo u Austriju gdje četiri godine pripomaže hrvatskim izbjeglicama, a zatim se 1949. godine seli u Sjedinjene Države gdje u Chicagu djeluje kao župni pomoćnik pri župi sv. Jeronima. Kasnije je poslan u župu Srca Isusova također u Chicagu, zatim mjesta Sharon i Ambridge u Pennsylvaniji, u Sudbury i Elliot Lake u Kanadi, pa u Sault Ste Marie, te ponovno u Sudbury, te naposljetku u Norval gdje umire 1990. godine.

Vidi 
 Mladen Čuvalo

Izvori

Vanjske poveznice 

Bosanskohercegovački katolički svećenici
Hrvati u Kanadi
Hrvatska politička emigracija (1945. – 1989.)